Чемпіонат Німеччини з хокею 1990 — 73-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Дюссельдорф ЕГ.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Швеннінгер ЕРК» — БСК Пройзен 8:2, 1:4, 4:2, 4:6, 4:3
 Кельн — Маннхаймер ЕРК 6:3, 7:2, 4:1
 Дюссельдорф ЕГ — ЕС Хедос 5:1, 8:2, 9:2
 Розенгайм — Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) 6:3, 8:4, 7:1

Півфінали 
 Дюссельдорф ЕГ — «Швеннінгер ЕРК» 14:7, 5:3, 10:6
 Розенгайм — Кельн 4:3 Б, 4:3 ОТ, 3:1

Матч за 3 місце 
 Кельн — «Швеннінгер ЕРК» 1:7, 10:2

Фінал 
 Дюссельдорф ЕГ — Розенгайм 3:4, 4:2, 5:1, 2:3, 8:2

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1990 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1989 у німецькому спорті
1990 у німецькому спорті